Název Nakanošima může znamenat: 
 [český přepis z různých výrazů v japonštině: 中之島, 中ノ島, 中の島, 中野島, 中能島, なかのしま, ナカノシマ; čtení všech těchto je (u některých z nich mimo jiné): Nakanošima]; výrazy 中之島, 中ノ島, 中の島 znamenají „Prostřední Ostrov“/„Ostrov Středu“; výraz 中野島 znamená Prostřední panenský/venkovský/divoký Ostrov; výrazy なかのしま, ナカノシマ jsou pouhým fonetickým zápisem bez odlišitelného významu. 
 ostrov
 Nakanošima (Čiba) – (中の島), ostrov pod správou města Kisarazu (木更津), prefektura Čiba v Japonsku
 Nakanošima (Mukodžima) – (中ノ島), ostrov v souostroví Mukodžima (聟島列島), které je nejsevernější součástí souostroví Ogasawara, pod správou Tokia (Japonsko)
 Nakanošima (Šizuoka) – (中ノ島), ostrov v zálivu Suruga pod správou města Niši Izu (西伊豆町) v prefektuře Šizuoka
 Nakanošima (Šimane) – (中ノ島), jeden z ostrovů v souostroví Oki, prefektura Šimane, pod správou města Ama-čó (海士町)
 Nakanošima (Hirošima) – (中ノ島), ostrov v souostroví Šimoósaki-guntó (下大崎群島), prefektura Hirošima, pod správou města Kure (呉)
 Nakanošima (Nagasaki, Takašima) – (中ノ島), ostrov pod správou města Takašima (高島町), prefektura Nagasaki
 Nakanošima (Nagasaki, Gotó) – (中之島), ostrov pod správou města Gotó (五島市), prefektura Nagasaki
 Nakanošima (Kagošima) – (中ノ島), ostrov pod správou města Minamisacuma (南さつま市), prefektura Kagošima
 Nakanošima (Kagošima, Tokara) – (中之島), ostrov v souostroví Tokara (吐噶喇列島), pod správou vesnice Tošima (十島村), prefektura Kagošima

 jiný zeměpisný název (ne ostrov v moři)
 Nakanošima (Sapporo) – (中の島), název části území městské čtvrti Tojohira-ku (豊平区) města Sapporo (札幌市), Hokkaidó (Japonsko)
 Nakanošima (Kitami) – (中ノ島), název části území města Kitami (北見市) v podprefektuře Ochotsk (オホーツク総合振興局), Hokkaidó (Japonsko)
 Nakanošima (Fudžimino) – (中ノ島), název části území města Fudžimino (ふじみ野), prefektura Saitama
 Nakanošima (Kawasaki) – (中野島), název části území městské čtvrti Tama-ku (多摩区) města Kawasaki (川崎市), prefektura Kanagawa
 Nakanošima (Nagaoka) – (中之島町), název části území města Nagaoka (長岡) v prefektuře Prefektura Niigata; bývalý městys Nakanošima-čó (中之島町) v bývalém okrese Minamikanbara-gun (南蒲原郡) (Japonsko)
 Nakanošima (Minamiuonuma) – (中之島), název části území města Minamiuonuma (南魚沼), prefektura Niigata
 Nakanošima (Ósaka) – (中之島), název části území čtvrti Kita-ku (北区) města Ósaka, prefektura Ósaka; říční ostrov na rameni řeky Jodogawa Kjú-Jodogawa
 Nakanošima (Kacuragawa) – (中之島), název říčního ostrova na řece Kacuragawa na území čtvrti Ukjó-ku (右京区) města Kjóto, prefektura Kjóto
 Nakanošima (Wakajama) – (中之島), název části území města Wakajama (和歌山市), prefektura Wakajama
 Nakanošima (Kóbe) – (中之島), název části území čtvrti Hjógo-ku (兵庫区) města Kóbe, prefektura Hjógo

 nádraží/stanice
 stanice Nakanošima (中の島駅) na lince sapporského metra Nanboku
 nádraží Nakanošima (中野島駅) v Nakanošimě (v městské čtvrti Tama-ku (多摩区) města Kawasaki (川崎市), prefektura Kanagawa), linie Nanbu východojaponské železniční společnosti

 park
 Park Nakanošima (中の島公園) – park v Ósace, na ostrově Nakanošima (中之島)

 Nakanošima blues

 japonské příjmení; nositelé tohoto příjmení (namátkou):
 Kin’iči Nakanošima (中能島 欣一, 1904 – 1984) – japonský skladatel